Ackroyd ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Ackroyd (* 1954), britischer Kameramann
 David Ackroyd (* 1940), US-amerikanischer Schauspieler
 Haughton Ackroyd (1894–1979), englischer Fußballspieler
 Jack Ackroyd (1895–??), englischer Fußballspieler
 John Ackroyd (1868–1927), englischer Fußballspieler
 Peter Ackroyd (* 1949), britischer Schriftsteller
 Poppy Ackroyd, britische Musikerin und Komponistin
 William Ackroyd (1875–1953), britischer Geiger und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Ackroyd Point
 Aykroyd